OID steht für:

 Object Identifier, einen eindeutigen Bezeichner in der Informatik
 Opportunity International Deutschland, eine Hilfsorganisation
 OpenID, ein Single-Sign-On-System
 Eine vom Hersteller des Tiptoi so bezeichnete Technologie zur Kodierung von Indexdaten in Drucksachen (siehe auch Digitales Papier)

 Oracle Internet Directory, einen Verzeichnisdienst von Oracle
 Original Issue Discount, ist eine Form von US-amerikanischen Obligationen

OID